Raczyński (forma żeńska: Raczyńska; liczba mnoga: Raczyńscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 8770 osób.

Znane osoby noszące to nazwisko
 Adam Raczyński (ur. 1975) – polski poeta
 Aleksander Raczyński (1822-1889) – polski malarz
 Aleksander Raczyński (1872-1941) – polski polityk,
 Antoni Raczyński (ok. 1760-1811) – generał-major wojsk koronnych z nominacji konfederacji targowickiej
 Atanazy Raczyński (1788-1874) – ziemianin wielkopolski
 Bonawentura Raczyński (?) – targowiczanin
 Edward Raczyński (1786-1845) – polski polityk, działacz społeczny
 Edward Aleksander Raczyński (1847-1926) – twórca galerii w Rogalinie
 Edward Bernard Raczyński (1891-1993) – dyplomata polski, Prezydent RP na Uchodźstwie
 Filip Nereusz Raczyński (1747-1804) – generał major wojsk koronnych
 Franciszek Stefan Raczyński (1648-1689) – polski magnat
 Jan Rudolf Raczyński (1865-1918) – polski pediatra
 Jan Raczyński (1899-1972) – polski chirurg
 Józef Raczyński (1874-1931) – polski działacz państwowy, wieloletni minister rolnictwa
 Józef Raczyński (1914-1999) – niemiecki historyk sztuki
 Kajetan Raczyński (1893-1961) – polski duchowny
 Karol Roger Raczyński (1878-1946) – pionier polskiego automobilizmu
 Kazimierz Raczyński (1739-1824) – polski działacz polityczny, generał
 Leon Raczyński (1700-1756) – polski magnat
 Ludwik Raczyński (ur. 1943) – polski żeglarz
 Maciej Raczyński (ur. 1984) – polski koszykarz
 Robert Raczyński (ur. 1962) – polski polityk
 Roger Adam Raczyński (1889-1945) – polski polityk i dyplomata
 Roger Maurycy Raczyński (1820-1864) – polski działacz polityczny, społeczny oraz publicysta
 Stefan Raczyński (1925-2011) – polski elektronik
 Wilhelm Leopold Raczyński (1808-1889) – polski magnat i powstaniec listopadowy
 Wiktor Raczyński (1864-1928) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Wincenty Raczyński (1771-1857) – polski magnat, rycerz i kawaler maltański
 Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński (1891-1938) – polski generał
 Zdzisław  Raczyński (ur. 1959) – polski dyplomata i pisarz
 Zygmunt Raczyński (1592 (?)-1662) – polski urzędnik, sędzia i polityk
 Zygmunt Edward Raczyński (1861-1937) – polski magnat i polityk

Zobacz też
 Raczyńscy
 Raczyńska

Przypisy 

Polskie nazwiska